Grigori Valerievitch Panine  - en russe : , en anglais  - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe. Deux ans plus tard, il découvre la Superliga avec l'équipe première. En 2007, il signe aux Ak Bars Kazan avec qui il remporte la Coupe continentale 2008, et la Coupe Gagarine 2009, 2010.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || 37|| 8|| 7|| 15|| 64|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 31|| 2|| 4|| 6|| 53|| || || || || 
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga || 26|| 1|| 4|| 5|| 36|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 1|| 1|| 2|| 50|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 51|| 5|| 6|| 11|| 121|| 8|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 48|| 1|| 6|| 7|| 93|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 33|| 3|| 4|| 7|| 52|| 10|| 1|| 2|| 3|| 45
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 45|| 2|| 9|| 11|| 82|| 19|| 0|| 2|| 2|| 69
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 38|| 1|| 7|| 8|| 65|| 15|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 41|| 3|| 8|| 11|| 64|| 9|| 1|| 1|| 2|| 30
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 1|| 11|| 12|| 120|| 12|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 19|| 0|| 3|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 26|| 0|| 4|| 4|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 48|| 0|| 10|| 10|| 42|| 14 || 1 || 1 || 2 || 22
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 45 || 1 || 2 || 3 || 79 || 17 || 0 || 1 || 1 || 56
|-
|2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 32|| 4|| 4|| 8|| 79|| 8|| 0|| 3|| 3|| 56
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 42|| 3|| 8|| 11|| 87|| 14|| 3|| 3|| 6|| 20
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 46|| 1|| 6|| 7|| 79|| 13|| 0|| 2|| 2|| 38
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||41|| 1|| 4|| 5|| 61|| 5|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 47 || 1 || 6 || 7 || 46 || 9 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43 || 4|| 7|| 11|| 27|| 9|| 0|| 1|| 1|| 61
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 57|| 5|| 9|| 14|| 36|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4

Au niveau international 

| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1  || 6|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Karaganda
Naissance en novembre 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine